Гриневка или Гринёвка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гриневка — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Гринёвка — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Гриневка — бывшая деревня в Белгородском районе Белгородской области, вошла в состав Белгорода.
 Гриневка — хутор в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Гриневка — хутор в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Гриневка — посёлок в Мглинском районе Брянской области.
 Гриневка — деревня в Конышёвском районе Курской области.
 Гриневка — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Гриневка — деревня в Краснозоренском районе Орловской области.
 Гриневка — деревня в Малоархангельском районе Орловской области.

Украина 
 Гриневка — село в Богородчанском районе Ивано-Франковской области.
 Гриневка — село в Полтавском районе Полтавской области.
 Гриневка — село в Недригайловском районе Сумской области.